Finalen av Uefa Champions League 2013/2014 är finalen av 2014 års upplaga av Uefa Champions League. Det är den 59:e finalen av Europas främsta fotbollsturnering, och den 22:a sen den döptes om från Europacupen till Uefa Champions League. Den är planerad att spelas den 24 maj 2014 på Estádio da Luz i Lissabon, Portugal.

I finalen möts de två spanska huvudstadslagen Real Madrid och Atlético Madrid. Detta var första gången då båda finalisterna var från samma stad. Det vinnande laget kommer att få möta vinnarna av Europa League-finalen i Uefa Super Cup 2014. De kommer även att bli kvalificerade till semifinal i klubblags-VM 2014.

Matchen

Referenser

Noter 

Uefa Champions League 2013/2014
2014
Fotboll i Lissabon
2014 i Portugal
Atlético Madrid
Real Madrid